Sentiment (dt., engl., frz.: „Empfindung“ von spätlatein. sentimentum) steht für:

 (bis 19. Jahrhundert:) moralische Empfindung, positiver Affekt, Stimmung, siehe Sentiment (Philosophie)
 Börsenstimmung, siehe Sentimentanalyse (Börse)

Siehe auch:
 Sentimentalität